Wise-Paris (World Information Service on Energy) est une agence d’information et d’études sur l’énergie basée à Paris.

Elle est dirigée successivement par Mycle Schneider (1983-2003) puis par Yves Marignac, auteur de publications sur le nucléaire, membre des associations négaWatt et Global Chance, lauréat en 2012 du Nuclear-Free Future Award et depuis 2020 chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles de l’Institut négaWatt. 

Bien qu'ils soient homonymes, Wise-Paris se distingue du réseau WISE, un réseau international de militants antinucléaires basé à Amsterdam. Selon Yves Marignac, en effet, contrairement au positionnement de WISE, , .

Thèmes abordés 

Le service de documentation de Wise-Paris est une bases de données permettant d'alimenter la réflexion sur l'énergie et l'environnement en France et dans le monde, en particulier sur les thèmes suivants :
 Énergie nucléaire (technologies, sûreté, environnement, santé, prolifération, essais nucléaires, campagnes antinucléaires, etc.). Wise-Paris se positionne contre l'utilisation de l'énergie nucléaire pour lutter contre le changement climatique.
 Planification énergétique (scénarios, prévisions, Recherche et Développement, etc.)
 Cogénération (production combinée de chaleur et d'électricité)
 Énergie et développement (crise du bois de feu, rôle des technologies, exploitation des matières premières, etc.)
 Effet de serre et problèmes climatiques (, méthane, ozone, etc.)
 Pluies acides (origines, effets, contre-mesures, actions, etc.)
 Exportations d'électricité, échanges au sein du réseau d'interconnexion en Europe et problèmes liés aux lignes à haute tension.
 Déchets / Chimie
 Transports (rail, route, véhicules électriques, transports combinés, transports & environnement, planification, urbanisme, bio-carburants)

Publication

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
Plutonium Investigation : site officiel de Wise-Paris

Association ou organisme lié à l'environnement en France
Association ou organisme lié à l'énergie